Ива́н Орло́в — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Орлов, Иван Александрович (1895—1917) — русский лётчик, герой Первой мировой войны.
 
 
 Орлов, Иван Васильевич (1899—1982) — советский гельминтолог, профессор (1935), доктор ветеринарных наук (1939), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).
 Орлов, Иван Григорьевич (1733—1791) — русский офицер и помещик, старший из братьев Орловых.
 Орлов, Иван Давыдович (1870—1918) — русский генерал, донской казак, герой Первой мировой войны.
 Орлов, Иван Ефимович (1886—1936) — русский философ, логик и химик.
 
 Орлов, Иван Михайлович (1900—1970) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Иван Николаевич (1834—1907) — действительный тайный советник, сенатор.
 Орлов, Иван Петрович (1911—1985) — стрелок 2-й ударной армии Ленинградского фронта, красноармеец.
 Орлов, Иван Фёдорович (1919—2008) — советский партийный и государственный деятель Самары и Тольятти. Примечания